Fehér Ferenc (1885–1952) író, újságíró, a Szlovák Tanácsköztársaság népbiztosa
 Fehér Ferenc (1889–1969) gyártulajdonos
 Fehér Ferenc (1902–1963) válogatott labdarúgó
 Fehér Ferenc (1911–1988) politikus, országgyűlési képviselő
 Fehér Ferenc (1922–?) méhész
 Fehér Ferenc (1928–1989) költő
 Fehér Ferenc (1933–1994) filozófus
 Fehér Ferenc (1946) építőmérnök, vízrendezési és öntözési szakértő
 Fehér Ferenc (1975) táncművész